Goguel ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Labrousse geb. Goguel (1914–2000), französische Historikerin und Philosophin
 Else Goguel (1924–2017), deutsche Mezzosopranistin, klassische Gitarristin und Musiklehrerin
 François Goguel (1909–1999), französischer Politologe und Politiker
 Hans Goguel (1904–1987), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Funkregisseur
 Jean Goguel (1908–1987), französischer Geologe, Polytechniker und Bergbauingenieur
 Johann Heinrich Goguel (* 1945), deutscher Mathematiker
 Kurt Goguel (1902–1984), deutscher Rechtsanwalt
 Maurice Goguel (1880–1955), französischer evangelischer Theologe
 Montézuma Goguel (1842–1903), französischer Bauingenieur
 Oskar Goguel (1865–1935), deutscher Geiger, Komponist und Musikschriftsteller
 Reiner Goguel (* 1935), deutscher Chemiker
 Rudi Goguel (1908–1976), deutscher Widerstandskämpfer
 Théodore de Goguel (1775–1827), russischer Offizier